Erwe ist der Nachname von:
Friedhelm Erwe (1922–2021), deutscher Mathematiker und Professor an der RWTH Aachen
 Hans-Joachim Erwe (1956–2014), deutscher Musikpädagoge